

Basiliche 
 Basilica di Sant'Antonino a Piacenza
 Basilica di Sant'Antonino a Sorrento

Chiese 
 Chiesa di Sant'Antonino a Borgo Val di Taro
 Chiesa di Sant'Antonino a Campagna
 Chiesa di Sant'Antonino a Carpasio, frazione di Montalto Carpasio
 Chiesa di Sant'Antonino a Castellammare del Golfo
 Chiesa di Sant'Antonino a Castiglione Chiavarese
 Chiesa di Sant'Antonino a Cogorno
 Chiesa di Sant'Antonino a Faenza
 Chiesa di Sant'Antonino a Firenze
 Chiesa di Sant'Antonino a Locate Bergamasco, frazione di Ponte San Pietro
 Chiesa di Sant'Antonino a Lucinasco
 Chiesa di Sant'Antonino a Obino
 Chiesa di Sant'Antonino a Parma
 Chiesa di Sant'Antonino a Perugia, ora sconsacrata
 Chiesa di Sant'Antonino a Sant'Antonino
 Chiesa di Sant'Antonino a Sulbiate
 Chiesa di Sant'Antonino a Venezia

Pievi 
 Pieve di Sant'Antonino a Pieve a Socana, frazione di Castel Focognano
 Pieve di Sant'Antonino a Barbiano, frazione di Felino

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Antonio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova
 Chiesa di Sant'Antonino Martire
 Cappella di Sant'Antonio
 Oratorio di Sant'Antonio Abate